Kett ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Kett (* ca. 1547; † 1589), englischer Arzt und vorgeblicher Häretiker
 Franz Kett (1933–2023), deutscher Religionspädagoge
 Franziska Kett (* 2004), deutsche Fußballspielerin
 Gabriele Kett-Straub (* 1964), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Hedley Kett († 2014), britischer Marineoffizier
 Ingo Kett, deutscher Betriebswirt, Autor und Hochschullehrer
 Robert Kett (auch Robert Ket) († 1549), Führer eines Bauernaufstandes in England
 Siegfried Kett (* 1939), Pädagoge und Kulturpolitiker
 Tony Kett (1951–2009), irischer Politiker

Siehe auch:
 Ket